Хамгјонг (историјска провинција), некадашња провинција Кореје (1413-1896)
 Северни Хамгјонг, провинција у Северној Кореји
 Јужни Хамгјонг, провинција у Северној Кореји